Synthesis – gruppo musicale italiano
Synthesis – album degli Evanescence
Synthesis – rivista scientifica